Amerika (Franz Kafka) — romace escrito por Franz Kafka em 1927
 Amerika (canção) — single satírico da banda Rammstein
 Amerika (minissérie) — minissérie norte-americana  de 1987 
 Amerika Comic — tira em quadrinhos (banda desenhada) diária
 Amerika (discoteca) — discoteca LGBT da Argentina

Desambiguação